Grand Prix Belgii 1999, oficjalnie jako: LVII Foster's Belgian Grand Prix - dwunasty z szesnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1999 odbywający się na torze Circuit de Spa-Francorchamp 29 sierpnia 1999.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Belgia
1999
1999 w Belgii